Daugava stadion kan syfta på:

 Daugava stadion, Riga - idrottsanläggning i Riga, Lettland
 Daugava stadion, Liepāja - idrottsanläggning i Liepāja, Lettland
 Daugava stadion, Daugavpils - fotbollsarena i Daugavpils, Lettland